«Viva Las Vegas» puede hacer referencia a:
 Viva Las Vegas, película estadounidense de 1964 dirigida por George Sidney.
 «Viva Las Vegas», canción de Elvis Presley, tema principal de la banda sonora de la película anterior.
 Viva Ned Flanders, un episodio de Los Simpson, del mismo nombre de referencia «Viva Las Vegas»